Додéка (, ΔΩΔΕΚΑ; dōdeka, «двенадцать»; 12) — словообразовательная единица греческого происхождения. Префикс dō, форма dúo (δύο) означал «два» (2), и déka (δέκα) — «десять» (10).

Геометрия
 Додекаэдр (эдр, εδρον, грань) — многогранник из 12 граней;
 Додекагон (гон, γωνία, угол) — многоугольник с 12 углами и 12 сторонами.

Искусство
 Додекастих — в поэзии двенадцатисложный стих.
 Додекафония (фония, φωνή — звук) — техника музыкальной композиции, использующая серии из двенадцати тонов.
 «Додекахорд» (Dodecachordon; «Двенадцатиструнник», 1539, издан 1547) — учение о ладах, трактат швейцарца Генриха Глареана.

Союз двенадцати
 Додекархия — именование Геродотом правления 12 египетских фараонов в 670—660 годы до н. э.
 Ионический додекаполь — союз древнегреческих полисов в Ионии (XI—IX века до н. э.).
 Этрусский додекаполь — 12 городов, составлявших в древности этрусский союз (VII—VI века до н. э.).
 Додеканес (нес, νήσος, остров) — архипелаг в Эгейском море.

Религии
 Додекатеон — 12 олимпийских богов.
 Додекакодон — специальное одеяние первосвященника, украшенное по подолу «позвонками» (бубенцами; ).
 Додекатеизм (, двенадцатибожие) — одно из направлений неоязычества, основанное на религиозных традициях Древней Греции.

Другое
 Додекадрахма — золотая или серебряная монета, равная 12 драхмам.
 Додекатеон () — цветок двенадцати богов.

Примечания

См. также 
 Додека…
 Додек — до, 20-я буква тайского алфавита.
 Русские префиксы греческого происхождения